Ива́н Рыба́лко:
 Рыбалко, Иван Игнатьевич (1925—2000) — Герой Советского Союза.
 Рыбалко, Иван Климентьевич (1919—2001) — советский и украинский историк, педагог.
 Рыбалко, Иван Фёдорович (1916—1945) — Герой Советского Союза.